Jméno Kelvin může mít více významů:

 Kelvin – jednotka teploty
 William Thomson, 1. baron Kelvin, též známý jako Lord Kelvin – po němž je pojmenována výše uvedená jednotka
 Kelvin – řeka ve Skotsku